Sidney (Arkansas)
Sidney (Illinois)
Sidney (Indiana)
Sidney (Iowa)
Sidney (Montana)
Sidney (Nebraska)
Sidney (Ohio)
 Sydney — maior cidade da Austrália

Outros
Sidney (desenho animado) — série de animação da TV Rá-Tim-Bum

Desambiguações de topônimos